Teufelsklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

Disambuigiert mit dem Vorfluter:
 Teufelsklinge (Aalenbach), Quellklinge eines wahrscheinlich Ackersbachs genannten linken Zuflusses des Aalenbachs vor Lorenzenzimmern, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Teufelsklinge (Aich), linke Bachklinge zur Aich zwischen Hardt und Oberensingen, beide zur Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Teufelsklinge (Tumbach), steiles Kerbtal eines linken Tumbach-Zuflusses bei Heubach, Ostalbkreis; Naturdenkmal mit Bröller

Disambuigiert nach nahem Ort:
 Teufelsklinge (Kirchberg an der Jagst), linke Hangwaldklinge zur Jagst vor Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall
 Teufelsklinge (Satteldorf), Unterlaufklinge des meist trockenen unteren Kreuzbachs beim Auhof von Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Teufelsklingenbach, oberer Talname Teufelsloch, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Pliensbachs (zum Butzbach, zur Fils) bis Bad Boll, Landkreis Göppingen 
 Teufelsschlucht